Büffel est un nom commun et un nom propre germaniques qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Büffle est un nom commun allemand qui signifie « buffle ».

Pseudonyme 

 Lorenz Büffel, de son vrai nom Stefan Scheichel (1979-), chanteur allemand d'origine autrichienne.

Histoire 
  (Opération Buffle), série de retraites menées par le Centre du groupe d'armées allemandes sur le front de l'Est pendant la période du  au .